Enrique Jiménez puede referirse a varias personas:

 Enrique Jiménez Carrero, pintor y escultor español;
 Enrique Jiménez Corominas, historietista e ilustrador español;
 Enrique Jiménez González, matemático español;
 Enrique Jiménez Mendoza, bailaor y profesor de baile español;
 Enrique Jiménez Ramírez, guitarrista flamenco español;

además de:

 Enrique Giménez Gran, notario, abogado, periodista y político español;
 Enrique Giménez-Reyna, abogado y político español;